De Albertijnse linie kan verwijzen naar twee verschillende takken uit een Duits vorstenhuis: 
 Albertijnse linie (huis Wettin), vernoemd naar Albrecht III van Saksen
 Albertijnse linie (huis Habsburg), vernoemd naar Albrecht III van Oostenrijk

Zie ook
Niet te verwarren met:
Albertijnen, een franciscaanse congregatie